W Polsce
 Łobudzice – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Zelów 
 Łobudzice – wieś w woj. łódzkim, w pow. zduńskowolskim, w gminie Szadek
 Łobudzice – dawna gmina

Zobacz też: Łobudzice-Kolonia